Almeida, kan syfta på

Almedis – krater på Venus, se Lista över kratrar på Venus
17040 Almeida – asteroid. 
Belägringen av Almeida (1762)
Belägringen av Almeida (1810)
Belägringen av Almeida (1811)

Personer

Efternamn
Aílton Almeida, brasiliansk fotbollsspelare
Antonio de Pádua Almeida, auktor.
António José de Almeida, portugisisk president.
Francisca C. Almeida, brasiliansk biolog.
Francisco de Almeida, portugisisk militär och upptäcktsresande.
Germano Almeida, kapverdiansk författare. 
Gilberto de Almeida Rêgo, brasiliansk fotbollsdomare.
Hugo Almeida, portugisisk fotbollsspelare.
Jo Almeida, brittisk gitarrist.
Joaquim de Almeida, brasiliansk skådespelare.
Joaquim de Almeida (auktor), auktor.
Juliana de Almeida e Oyenhausen, rysk hovdam.
Laurindo de Almeida, brasiliansk gitarrist.
Leonor de Almeida Portugal, portugisisk poet, målare och salongsvärd.
José Luis Martínez-Almeida, spansk politiker, alcalde
Leopoldo Neves de Almeida, portugisisk skulptör.
Luís Carlos Almeida da Cunha, portugisisk fotbollsspelare, mer känd som "Nani".
Luís de Almeida Cabral, Guinea-Bissaus förste president.
Ndalu de Almeida, angolansk författare.
 Nicolau Tolentino de Almeida (1740–1811), portugisisk lyriker och satiriker
Rogério T. Almeida, botanist
Samuel Soares de Almeida, biolog.

Förnamn
Almeida Faria, portugisisk författare.
Almeida Garrett, portugisisk skald.

Platser

Colombia
 Almeida (kommun i Colombia, Boyacá, lat 4,92, long -73,41) – en kommun
Almeida (ort i Colombia, Boyacá, lat 4,97, long -73,38) – en ort

Spanien
Almeida (ort i Spanien) – en ort i provinsen Provincia de Zamora

Portugal
Almeida, Portugal – en freguesias